Slovo Maverick může mít následující významy:

 AGM-65 Maverick – řízená střela vzduch-země
 Maverick County – okres ve státě Texas, nesoucí jméno po politikovi Samuelu Maverickovi
 Maverick (společnost) – americká mediální společnost existující v letech 1992–2009
 Maverick (film) – americký film
 Maverick (OS) –  Jméno operačního systému OS X (macOS) ve verzi 10.9 od firmy Apple
 Maverick (seriál) – americký seriál
 Top Gun: Maverick – americký film, sequel filmu Top Gun
 Ford Maverick – jméno čtyř různých typů automobilů značky Ford
   Maverick Rock – stolová hora; dosahuje nadmořské výšky 2810 metrů a nachází se v jižní části náhorní plošiny na území Venezuely 
 Maverick Arms – značka užívaná některými výrobky americké zbrojovky Mossberg ekonomické kategorie
 Maverick 88 – brokovnice, rebrandovaný typ řady Mossberg 500